Mitra (kapa), liturgijska kapa
 Mitra (zoroastrizam)
 Mitra (mitraizam)
 Mitra (hinduizam)
 Mitra (božanstvo)

sk:Mitre